PPP je lahko:
 PPP (računalništvo) Point-to-Point Protocol
 PPP (ekonomija) Purchase Power Parity - izražanje vrednosti, na primer družbenega proizvoda, s popravkom za primerjalno kupno moč domače valute